Shane, een roman van Jack Schaefer uit 1949
Shane, een Amerikaanse film uit 1953 gebaseerd op de roman
Shane, een Amerikaanse  televisieserie uit 1966 gebaseerd op de roman
Shane, een Britse televisieserie uit 2004
Shane, een jongensnaam
Shane, een Nederlandse stripreeks van o.a. Paul Teng

Personen
 Paul Shane, een Britse acteur
Shane Cross, een Australische skateboarder
 Shane Filan, een Ierse popzanger, lid van Westlife
 Shane Gould, een Australische zwemster
 Shane MacGowan, een Ierse muzikant, leadzanger van The Pogues
Shane McMahon, een Amerikaanse worstelaar
 Shane West, een Amerikaanse acteur